Множество — общеупотребительное неопределённо-количественное слово, означающее очень много кого-либо, очень большое число чего-либо.

 Множество — один из ключевых объектов математики, в частности, теории множеств и логики.
 Множество — тип и структура данных в информатике.
 Множество — понятие в политической философии.

Фильм 
 «Множество» — комедия Гарольда Рамиса 1996 года.

См. также 
 «Множество: Война и демократия в эпоху Империи» — книга Антонио Негри (в соавторстве с Майклом Хардтом), 2004 год.